Saracrinus är ett släkte av sjöliljor. Saracrinus ingår i familjen Pentacrinitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöliljor
Saracrinus